Danzberg steht für:

 Danzberg (Wuppertal), Wohnplatz in Wuppertal

 Dieter Danzberg (1940–2019), deutscher Fußballspieler